Dunnett ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Dunnett (1923–2001), schottische Schriftstellerin
 Nigel Dunnett, britischer Pflanzensoziologe und Hochschullehrer